Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 odbyła się w dniach 6-21 sierpnia w 18 konkurencjach.

Kwalifikacje

Gimnastyka sportowa 
W gimnastyce sportowej jedno miejsce, i u kobiet, i u mężczyzn zarezerwowane jest dla Brazylii, a po jednym przyzna Komisja Trójstronna. Każdy kraj może reprezentować maksymalnie 5 zawodników, jeśli zakwalifikuje się w konkurencji drużynowej, w innym wypadku tylko jeden.
Kwalifikacje można uzyskać w:
 Mistrzostwach świata w gimnastyce 2015 – drużyny które zajmą miejsca 1-8 i zdobywcy medali indywidualnych.
 Testowy turniej przedolimpijski 2016 – 4 najlepsze zespoły i minimum 18 najlepszych mężczyzn oraz 24 kobiety.
Na każdy kontynent przypadają co najmniej 2 miejsca (oprócz Oceanii, której przypada jedno).

Gimnastyka artystyczna 
W gimnastyce artystycznej 6 miejsc zarezerwowanych jest dla Brazylii, jedno zostanie przydzielone przez Komisję Trójstronną.
Jeden kraj może reprezentować maksymalnie 7 zawodniczek (5 w zawodach drużynowych i 2 w indywidualnych).
Kwalifikacje można zdobyć przez:
 Mistrzostwa świata w gimnastyce 2015 – zespoły od 1-8 (wystąpić muszą co najmniej 3 kontynenty), 15 najlepszych zawodniczek zdobędzie kwalifikacje dla kraju (maksymalnie 2/kraj)
 Testowy turniej przedolimpijski 2016 – drużynową kwalifikację zdobędą zespoły 1-3; indywidualną zdobędą zawodniczki z miejsc 1-6 (na jeden kraj może przypaść jedna kwalifikacja)
Każdy kontynent powinien mieć minimum jednego reprezentanta.

Trampolina 
W skokach na trampolinie, zarówno u kobiet i u mężczyzn, jedno miejsce zarezerwowane jest dla Brazylii, a jedno przyzna Komisja Trójstronna.
Kwalifikacje można zdobyć przez:
 Mistrzostwa świata w gimnastyce 2015 – zawodnicy i zawodniczki z miejsc 1-8.
 Testowy turniej przedolimpijski 2016 – zawodnicy i zawodniczki z miejsc 1-5.
Każdy kontynent powinien być reprezentowany przez minimum jednego zawodnika lub jedną zawodniczkę.

Zakwalifikowane kraje

Konkurencje

Gimnastyka sportowa 
 

Mężczyźni

Kobiety

Gimnastyka artystyczna

Skoki na trampolinie 
Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Gimnastyka artystyczna na stronie igrzysk olimpijskich 
 Gimnastyka sportowa na stronie igrzysk olimpijskich 
 Skoki na trampolinie na stronie igrzysk olimpijskich

Przypisy 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016